Saint-Genestist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Saint-Genest (Allier), Département Allier
 Saint-Genest (Vosges), Département Vosges

mit Namenszusatz:
 Saint-Genest-d’Ambière, Département Vienne
 Saint-Genest-de-Beauzon, Département Ardèche
 Saint-Genest-de-Contest, Département Tarn
 Saint-Genest-Lachamp, Département Ardèche
 Saint-Genest-Lerpt, Département Loire
 Saint-Genest-Malifaux, Département Loire
 Saint-Genest-sur-Roselle, Département Haute-Vienne
 Bouchy-Saint-Genest, Département Marne 
 Villers-Saint-Genest, Département Oise

Siehe auch:
 Saint-Genès
 Saint-Geniès